Miejscowości w USA:
 Wright City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Wright City – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McCurtain